Chiesa di San Vito martire (Mascalucia)
Chiesa di San Vito martire (Cammarata)